Борис Ионтелевич (Ильич) Майданчик (; род. 1930) — советский экономист, доктор экономических наук, профессор Чикагского университета (США), иностранный член Российской академии инженерных наук.

Биография 
Родился 7 августа 1930 года.

В 1953 году с отличием окончил Московский государственный экономический институт (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). После окончания вуза работал в Риге, Москве, Свердловске. В 1956 году вернулся в Москву и стал работать инженером, затем старшим инженером во Всесоюзном проектно-технологическом институте транспортного машиностроения.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оценка эффективности работы социалистических предприятий», а в 1973 году — докторскую диссертацию по проблемам сравнительного анализа. В 1976 году Майданчику было присвоено звание профессора.

До своего переезда в Москву заведовал кафедрой статистики и анализа хозяйственной деятельности в Свердловском институте народного хозяйства (ныне Уральский государственный экономический университет). Приступив в 1977 году к работе на кафедре анализа хозяйственной деятельности Московского финансового института (с 1980 года — заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности), считал что необходимо прекратить в нем подготовку специалистов по бухгалтерскому учету и заменить ее подготовкой по механизированной обработке экономической информации. Свои соображения по изменению профиля подготовки специалистов и соответственно учебного плана профессор Б. И. Майданчик изложил в докладной записке ректору вуза, после чего ректорат не счел возможным доверять ему заведование кафедрой. Майданчик остался работать на этой же кафедре в качестве профессора.

В 1994 году Борис Майданчик уволился из МФИ в связи с переездом в США, где работал в Чикагском университете.

Работы профессора Б. И. Майданчика, посвященные разработке функционально-стоимостного анализа (ФСА), были удостоены бронзовой и золотой медалей ВДНХ СССР.

Учёный вел организационную работу по широкому внедрению этого высокоэффективного метода, создал базовый кабинет ФСА, руководил Всесоюзной комиссией по функционально-стоимостному анализу. Являясь одним из главных разработчиков ФСА, стал автором и соавтором таких фундаментальных рабоы, как первое в стране учебное пособие «Основы функционально-стоимостного анализа» (1980); монографии «Функционально-стоимостной анализ в отраслевом управлении эффективностью» (1983) и «ФСА издержек производства» (1984); «Справочник по функционально-стоимостному анализу» (1988). Участвовал в проведении ряда всесоюзных и международных совещаний, симпозиумов, конгрессов, семинаров по функционально-стоимостному анализу.

Всего профессор Майданчик — автор более 200 научных работ, в том числе 20 монографий, учебников и учебных пособий. Также вел большую работу по подготовке специалистов высшей квалификации — под его руководством защищены свыше двадцати кандидатских диссертаций.

См. также 
 Функционально-стоимостный анализ

Примечания

Литература 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. / Колл. авт.; Под ред. и с предисл. А. Г. Грязновой. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.: ил. Вкл. I-LXIV. ISBN 5-279-02464-3.

Ссылки 
 МАЙДАНЧИК Борис Ионтелевич
 Профиль на elibrary.ru
 Фотография Бориса Майданчика
 Видные представители научных школ > Развитие учетно-аналитической науки
 МФИ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (1985—1991)

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Преподаватели Уральского экономического университета
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Экономисты СССР
Преподаватели Чикагского университета